Renault RS10 — автомобиль Формулы-1 французской команды Equipe Renault Elf, построенный для участия в чемпионате  года. На нём была одержана первая победа Renault в Формуле-1.

История

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Renault Формулы-1